Caught with the Goods – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Pathé Frères

 Caught with the Goods – cortometraggio del 1911 diretto da Mack Sennett
 Caught with the Goods – cortometraggio del 1911 prodotto dalla Essanay
 Caught with the Goods – cortometraggio del 1914 diretto da Ned Finley
 Caught with the Goods – film del 1915 prodotto dalla L-KO Company
 Caught with the Goods – film del 1915 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
 Caught with the Goods – film del 1916 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
 Caught with the Goods – film del 1916 prodotto dalla MinA Film Company
 Caught with the Goods – film del 1917 diretto da Nick Cogley
 Caught with the Goods – film del 1920 prodotto dalla Reelcraft Pictures